Коритата може да се отнася за:

 Коритата, село в област Смолян;
 Коритата (защитена местност, област Враца), защитена местност в област Враца;
 Коритата (защитена местност, област Монтана), защитена местност в област Монтана;
 Коритата (защитена местност, община Септември), защитена местност в област Пазарджик.

Вижте също 
 Корита (дем Кавала), село в Гърция
 Корита (Драмско), обезлюдено село в Гърция
 Корито